Карл Мария Цвисслер (; 12 августа 1900, Людвигсхафен — 15 сентября 1984, Майнц) — немецкий дирижёр.

Биография 
Вырос в Мюнхене. Учился у Бернхарда Зеклеса и Ханса Кнаппертсбуша, частным образом занимался композицией у Ханса Пфицнера.

В 1924 году дебютировал как дирижёр в Баварской опере, затем работал в Брно, Дюссельдорфе, Дармштадте. С 1933 г. капельмейстер, в 1935—1936 гг. художественный руководитель Франкфуртской оперы. В 1930-е был главным германским пропагандистом музыки Игоря Стравинского.

В 1936—1966 гг. — генеральмузикдиректор Майнца. Одновременно в 1946—1947 гг. руководил Филармоническим оркестром Пфальца, начав процесс его восстановления после Второй мировой войны.

Многолетнее творческое содружество связывало Цвисслера с композитором , посвятившим ему ряд своих произведений 1930—1970-х годов.

Примечания

Литература 
 Fritz Steegmüller. Die Ottersheimer Großfamilie Zwißler und deren bedeutendste Persönlichkeit: Prof. Carl Maria Zwissler (1900—1984), Generalmusikdirektor der Stadt Mainz. — Speyer : Steegmüller, 1996. — 48 S. 

Академические музыканты Германии